А́спен, реже Э́спен (, ) — топоним и фамилия.

Топонимы 
 Аспен — город-курорт в штате Колорадо (США).
 Эспен — коммуна во Франции.

Составные топонимы
 Аспен-ан-Лаведан — коммуна во Франции.
 Аспен-Ор — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
  — статистически обособленная местность в штате Мэриленд (США).

Люди 
 Аспен, Дженнифер (род. 1973) — американская актриса кино и телевидения.

Прочее 
 Аспен — бывшее название острова Королевы Елизаветы II на водохранилище Бёрли-Гриффин (Канберра, Австралия).
 Аспен Технолоджи — американская компания, разрабатывающая программное обеспечение.
 «Асспен» — эпизод (2002) мультсериала «Южный парк».
Автомобили
 Додж Аспен

См. также 
 «Aspen» — нерегулярный мультимедийный журнал, издававшийся с 1965 по 1971 год.
 «Эспен — самый сложный спуск» — американский фильм 1992 года.